Manuel Girona i Agrafel (1818-1905), homme politique catalan ;
Manuel Girona Rubio (née en 1939), homme politique valencien.